Geråsen kan avse:
Geråsens naturreservat
Geråsens herrgård